БВРЗ — многозначное понятие

 Бакинский вагоноремонтный завод
 Барнаульский вагоноремонтный завод
 Боготольский вагоноремонтный завод